Wat Phailom (Thai ) ist der Name folgender buddhistischen Tempelanlagen in Thailand:

 Wat Phailom (Pathum Thani), Amphoe Sam Khok, Provinz Pathum Thani
 Wat Phailom (Nonthaburi), Tambon Ko Kret, Amphoe Pak Kret, Provinz Nonthaburi
 Wat Phailom (Phetchaburi), Thanon Wat Phrasong, Tambon Tha Rab, Amphoe Mueang Phetchaburi, Provinz Phetchaburi
 Wat Phailom (Phrae), Amphoe Long, Provinz Phrae 
 Wat Phailom (Nakhon Pathom), Amphoe Mueang Nakhon Pathom, Provinz Nakhon Pathom
 Wat Phailom (Uttaradit), Uttaradit, Provinz Uttaradit
 Wat Phailom (Ratchaburi), Ratchaburi (Provinz)